Республиканская Футбольная Группа «А» 1982/1983 () — 59-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1983/1984
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1982 году
Чемпионаты Болгарии в 1983 году